Dewes ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Dewes (* 1979), deutscher Volleyballspieler
 Dieter Dewes (* 1955), deutscher Gewerkschafter, Bundesvorsitzender der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft
 Eru Potaka-Dewes (1939–2009), neuseeländischer Schauspieler und Māori-Aktivist
 Graham Dewes (* 1982), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 John Dewes († 2015), englischer Cricketspieler
 Peter Dewes (1821–1876), deutscher Unternehmer und Politiker
 Richard Dewes (* 1948), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Simonds D’Ewes (1602–1650), englischer Antiquar und Moralist
 Dewe